Подгајци могу бити:

 Подгајци Подравски, насељено место у саставу града Доњег Михољца, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;
 Посавски Подгајци, насељено место у саставу општине Дреновци, Вуковарско-сремска жупанија, Хрватска, Хрватска;